In 1908/09 werd het twaalfde Berlijns voetbalkampioenschap gespeeld, dat georganiseerd werd door de Berlijnse voetbalbond.

BTuFC Viktoria 89 werd kampioen en plaatste zich voor de eindronde om de Duitse landstitel. De club versloeg VfB Königsberg en Altonaer FC 1893 op weg naar de finale. In de finale verloor de club van Phönix Karlsruhe

1. Klasse

2. Klasse

Kampioen Rapide 93 speelde nog een wedstrijd tegen de kampioen van Stettin.

Externe links
 Euroleagues

Berlijns voetbalkampioenschap
Duits competitievoetbal 1908/09